Chamblee steht für:

 Chamblee (Georgia), eine Ortschaft im DeKalb County im US-Bundesstaat Georgia
 Chamblee (Louisiana), eine Ortschaft im Tensas Parish im US-Bundesstaat Louisiana

Chamblee ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Chamblee (1920–1999), US-amerikanischer Jazz- und R&B-Musiker